Серия А 1939/1940 () — 11-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 17 сентября 1939 года и завершился 2 июня 1940 года. В 5-й раз в своей истории победителем турнира стала «Амброзиана-Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1939/1940
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1939 году
Спорт в Италии в 1940 году